Зелимха́н Зайнди́евич Уми́ев () — российский самбист и боец смешанного стиля чеченского происхождения, серебряный призёр чемпионата России по боевому самбо, призёр Кубка России по боевому самбо, чемпион России по рукопашному бою, серебряный призёр чемпионата Европы, мастер спорта России.

Спортивная биография 
В 2014 году стал серебряным призёром чемпионата России по боевому самбо.

На чемпионате Европы по боевому самбо в 2014 году в Бухаресте в первой же схватке с румыном Георге Игнатом сломал кисть руки. Схватку Умиев выиграл, однако травма осложнила дальнейшее участие в чемпионате. Тем не менее он смог победить ещё троих соперников. В полуфинале Умиев одолел украинца Романа Гончарука, но от участия в финальной схватке из-за травмы ему пришлось отказаться. В итоге он стал серебряным призёром чемпионата.

Выступления в смешанных единоборствах

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Самбисты России